Creswell est un nom propre anglais, qui peut désigner :

Toponymes 

 Creswell, site australien qui héberge un collège militaire de la marine.
 Creswell, village d'Angleterre, célèbre pour ses grottes ornées occupées au cours de la dernière ère glaciaire, de  à  ans avant notre ère (cf. infra).
 Creswell Crags, gorge calcaire non loin du village de Creswell (Derbyshire), dont les falaises  abritent plusieurs grottes ornées (cf. supra).
 Creswell, une ville de l'État de l'Oregon.
 Creswell, une ville de Caroline du Nord.

Personnalités 

 Albert Creswell Garlington (1822-1885), avocat, homme politique et brigadier général de Caroline du Sud.
 Frederick Hugh Page Creswell (1866-1948), militaire britannique. 
 John Creswell (1828-1891), homme politique américain.
 Kelwin Creswell Rivers (1987-), joueur américain de basket-ball.
 William Rooke Creswell, officier de la marine de guerre coloniale britannique, entre 1911 à 1919, qui donna son nom à un collège militaire (cf. supra).

Voir aussi 
 Helen Cresswell (°1934 – 2005), prolifique auteur britannique  créatrice de Lizzie Dripping et de la famille d’excentriques des Bagthorpe.
 Richard Cresswell (1977-), footballeur anglais.
 Samuel Gurney Cresswell (1827-1867), navigateur, illustrateur et explorateur britannique.